Виолье (; ) — фамилия.

Известные носители:

 Виолье, Анри Франсуа Габриэль (1752—1839) — российский архитектор и живописец швейцарского происхождения. 
  — итальянский журналист, основатель «Corriere della Sera» — одной из старейших газет Италии.